Полева́я аллея — упразднённая аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходила от площади Старого Театра до Театральной аллеи.

История 
Название Полевая аллея присвоено в 1909 году.

Упразднена 5 июля 2017 года.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых» .
 Дом № 1 — дача (особняк) Соловейчик, построена в 1914 году по проекту архитектора Е. Ф. Эделя для семьи банкира Соловейчика .
 Усадьба архитектора Р.-Ф. Мельцера (дома № 6, 8), построена в 1904—1906 годах по собственному проекту в стиле модерн. Усадьбу составляют особняк, служебный флигель и баня .

Обе усадьбы входят в состав Государственной гостевой резиденции.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Каменный остров